Дэннил Харрис (), урождённая Элта Дэннил Граул (), после замужества Дэннил Эклс (; род. 18 марта 1979) — американская киноактриса, фотомодель.

Биография

Ранние годы 
Элта Дэннил Граул родилась в Лафейетте, штат Луизиана в семье Эдварда Э. Граула мл. и Деборы Граул и воспитывалась в маленьком городке Юнис. Её отец - практикующий офтальмолог, а мать работает дизайнером интерьеров. Имеет сицилийские, французские, английские, шотландские, немецкие и ирландские корни. Её назвали в честь прабабушки, однако она всегда использовала своё второе имя Дэннил, навеянное улицей Дэннил-стрит в Новом Орлеане. У Дэннил есть младший брат Джино. Позже она переехала в Лос-Анджелес, где и началась её карьера.

Карьера модели и актрисы 
Перед получением своих первых ролей Дэннил работала в компаниях Big Sexy Hair и Juicy Jeans. Позже она начала сниматься в рекламе.

Первой её ролью стал фильм «Заварушка в Клоунане». После она появилась в сериалах «Одна жизнь, чтобы жить», «За что тебя люблю» и «Джоуи». В 2005 году Дэннил получила роль в сериале «Холм одного дерева» в роли Рэйчел Гатины. Эта роль принесла ей большую известность. Позже она снялась ещё во многих фильмах, благодаря которым она также не теряет популярность. В 2012 году снялась в трёх эпизодах сериала «В 35 — на пенсию».

Личная жизнь 
С 2006 года встречалась с актёром Дженсеном Эклсом, известным по роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», за которого 15 мая 2010 года вышла замуж. После свадьбы Дэннил взяла фамилию мужа. 

У супругов есть трое детей:
 дочь Джастис Джей (Джей Джей) Эклс (род. 30 мая 2013)
 сын Зеппелин Брэм Эклс и дочь Эрроу Родс Эклс (род. 2 декабря 2016)

В данный момент пара проживает в Остине, штат Техас.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Модели США